Washington Heights – quartiere di New York a Manhattan
Washington Heights – census-designated place dello stato di New York
Washington Heights – film del 2002 diretto da Alfredo De Villa